Александр Александрович Павлов: Павлов, Александр Александрович (1866—1935) — русский генерал-лейтенант.
 Павлов, Александр Александрович (род. 1962) — советский и российский спидвейный мотогонщик.